

Onomastica
Gelasio – nome proprio di persona italiano maschile

Persone
Gelasio I – papa 
Gelasio II – papa
Gelasio – vescovo di Arezzo
Gelasio – vescovo di Cesarea
Gelasio di Niccolò – pittore italiano

Pagine correlate
Papa Gelasio
San Gelasio